Bupleurum prostratum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour och John Claudius Loudon. Bupleurum prostratum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
prostratum